Каменный Овраг — исчезнувшее село в Красноармейском районе Саратовской области. Основано как немецкая колония Деготт () в 1766 году. Исчезло в середине XX века.

Село располагалось у истоков реки Каменка (правый приток реки Карамыш) в 50 км к юго-западу от города Красноармейск.

Название 
Названа по фамилии первого старосты (форштегера). По указу от 26 февраля 1768 года о наименованиях немецких колоний получила официальное название Каменный Овраг.

История 
Основано 18 июля 1766 года вызывателем Дебофом. Первые поселенцы - 14 семей, выходцы из Любека, Трира и Эльзаса. Колония входила в состав Сосновского колонистского округа, а после 1871 года Сосновской волости (позже вошло в состав Лесно-Карамышской волости) Камышинского уезда Саратовской губернии

Село относилось к католическому приходу Шукк. Первая церковь была построена в 1805 году; затем церковь в селе отстраивалась заново в 1832, 1870 и 1902 годах. В 1860-61 годах 33 жителя выехало в колонию Мариенфельд, в 1886 году 2 семьи эмигрировали в Америку.

Население края существенно сократилось вследствие массового голода в Поволжье: в 1921 году родились 36 человек,  умерло – 45.

В советский период – в составе Верхне-Карамышского района Голо-Карамышского уезда Трудовой коммуны (Области) немцев Поволжья, а с 1922 года – Медведицко-Крестово-Буерачного (с 1927 года Франкского) кантона АССР НП. Позднее передано в состав Каменского кантона. Административный центр Деготтского сельского совета (село Каменный Овраг официально переименовано в село Деготт в 1927 году). По состоянию на 1926 год в селе имелась кооперативная лавка, действовала начальная школа.

В сентябре 1941 года немецкое население депортировано в Сибирь и Казахстан.

Население 
Динамика численности населения по годам:

В 1931 году 100 % населения села составляли немцы

Примечания 

Немецкие колонии в Поволжье
Упразднённые населённые пункты Красноармейского района Саратовской области
Населённые пункты, основанные в 1766 году